Імператор Ко́рей (, корей тенно; 342 до Р.Х. — 27 березня 215 до Р.Х.) — 7-й Імператор Японії, синтоїстське божество, легендарний монарх. Роки правління — 19 лютого 290 до Р.Х. — 27 березня 215 до Р.Х..

Короткі відомості 
Імператор Корей був другим сином Імператора Коана і Осі Хіме.

У лютому 317 до Р.Х. Корей став кронпринцом, а після смерті свого батька 27 лютого 291 до Р.Х., 19 лютого 290 до Р.Х. успадкував його трон. Він керував 76 роки як 7-й Імператор Японії. Його резиденція знаходилась у палаці Курода но Іотономія (黒田廬戸宮) у краю Ямато, на території сучасного містечка Таварамото префектури Нара.

Відомостей про правління Імператора Корея немає. Через це його відносять до так званих «восьми монархів, невідомих історії».

Помер Імператор Корей 27 березня 215 до Р.Х.. Згідно з переказами «Записів про справи давнини» йому було 106, а згідно з «Анналами Японії» — 128 років. Поховали монарха в мавзолеї Катаока Умасака (片丘馬坂陵), на території сучасного містечка Одзі префектури Нара.

Наступником Імператора Корея став його старший син О-Яматонеко Хіко Кунікуру но мікото, майбутній Імператор Коген, народжений від дружини Кувасі Хіме но мікото.

Покіний монарх був одружений із трьома наложницями, від яких він мав багато дітей. Перша наложниця Касуґа но Тітіхая Мавака Хіме народила доньку Тітіхая Хіме но мікото. Друга наложниця Ямато но Куніка Хіме була матір'ю доньок Ямато Тотобі Момосо Хіме но мікото і Ямато Тотовакая Хіме но мікото, та синів Хіко Сасіката Ваке но мікото і Хіко Ісасері Хіко но мікото. Третя наложниця Хаеіродо дала життя двом синам — Хіко Сасіма но мікото і Вакатаке Хіко но мікото. Останній вважається засновником роду Кібі й ототожнюється із легендарним Момотаро.

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 
 笠原英彦『歴代天皇総覧 : 皇位はどう継承されたか』 (Касахара Хідехіко. Збірник правивших Імператорів Японії: як успадковувався монарший титул) 東京、中央公論新社、2001.
 『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (Вся історія Імператорів Японії — монархічне генеалогічне дерево безперервної лінії. Серія «Історичні портрети») 東京、学研 、2003.

Імператори Японії
Померли 215 до н. е.